Gipsmühle steht generisch für:
 Gipsmühle (Betrieb), Betriebsstätte, in der Gips kleingemahlen wird; teils auch umfassender ein Gipswerk

Gipsmühle ist ein Ortsteilname:
 Gipsmühle (Rosenfeld), Einzelhaus im Stadtgebiet von Rosenfeld, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Gipsmühle (Wutach), Einzelhaus in der Ortsteilgemarkung Ewattingen, Gemeinde Wutach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Gipsmühle heißen Gebäude:
 Gipsmühle oder Niedermühle (Bühlertann), Wohnplatz der Gemeinde Bühlertann, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gipsmühle Mössingen, ehemalige Gipsmühle in Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Gipshütte (Obersontheim) oder Gipshütte, Siedlungsplatz bei Obersontheim in der Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Gipsmühle (Rothenburg ob der Tauber), ehemalige Gipsmühle im Stadtgebiet von Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern; Baudenkmal
 Gipsmühle Schwangau, ehemalige Gipsmühle bei Hohenschwangau, Gemeinde Schwangau, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch;
 Gypshütte